Харлинџен има више значења:
 Харлинџен (Њу Џерзи)
 Харлинџен (Тексас)